John Brown puede referirse a:

 John Brown (1800-1859), abolicionista estadounidense, cuyos esfuerzos por acabar con la esclavitud incrementaron la tensión entre el Norte y el Sur durante el periodo previo a la Guerra Civil estadounidense;
 John Brown (1786-1787), gobernador británico de Bahamas;
 John Brown (1951- ), jugador de baloncesto estadounidense;
 John Brown (1992- ), jugador de baloncesto estadounidense;
 John Brown, criado escocés de la reina Victoria del Reino Unido, con quien supuestamente mantuvo una relación secreta.

Graduados honorarios de la Universidad Yale